Existem três comunas na Suíça com o nome Oberdorf:
 Oberdorf (Basileia-Campo) - no cantão da Basileia-Campo;
 Oberdorf (Nidwald) - no cantão de Nidwald.
 Oberdorf (Soleura) - no cantão de Soleura.
Existe também uma comuna francesa com este nome: Oberdorf (França).

Desambiguação